Kalibenda (Ajibarang)
 Kalibenda (Sigaluh)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing